El término granulometría puede referirse, en esta enciclopedia a:
 Granulometría, disciplina dedicada al análisis del tamaño de las partículas de un material granular;
 Clasificación granulométrica, realizada en materiales granulosos: arena, árido (minería) y otros;  
 Granulometría óptica, un proceso óptico que consiste en la medición de los tamaños de partículas mediante procesos fotográficos.